Соревнования по классической борьбе на V летней Спартакиаде народов СССР проходили в Москве с 16 по 18 июля 1971 года. Параллельно был проведён 40-й чемпионат СССР по классической борьбе. Впервые на Спартакиаде борцы выступали в 10 весовых категориях. Участвовало 157 борцов. Спортсмены представляли команды всех союзных республик, Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Командный зачёт

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Летняя Спартакиада народов СССР 1971
Классическая борьба на Спартакиадах народов СССР
1971 год в греко-римской борьбе
Соревнования по борьбе в Москве